Le Contrôleur général de la République (en espagnol : ), est un organisme d’audit, d’évaluation et d’investigation de la branche législative du gouvernement dans plusieurs pays hispanophones : 
 Contrôleur général de la République de Bolivie ;
 Contrôleur général de la République du Chili ;
 Contrôleur général de la République de Colombie ;
 Contrôleur général de la République du Costa Rica ;
 Contrôleur général de la République de Cuba ;
 Contrôleur général de la République de l'Équateur ;
 Contrôleur général de la République du Guatemala ;
 Contrôleur général de la République du Honduras ;
 Contrôleur général de la République du Nicaragua ;
 Contrôleur général de la République du Paraguay ;
 Contrôleur général de la République du Pérou ;
 Contrôleur général de la République dominicaine ;
 Contrôleur général de la République du Venezuela.

Voir aussi